Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Kossakowska – polska śpiewaczka operowa
 Maja Lidia Kossakowska – polska pisarka i dziennikarka